Carles de Camps i d'Olzinellas (Barcelona, 1860 - Sant Sebastià, 1939), polític i escriptor català, segon marquès de Camps, fill de Pelagi de Camps i de Matas.
 Carles Camps i Mundó (Cervelló, 1948), poeta català.